Universitat de Copperbelt (del seu nom en anglès Copperbelt University), universitat pública amb seu a Kitwe (Zàmbia)
 Bomba de dispersió (del seu nom en anglès Cluster Bomb Unit), bomba de caiguda lliure que es subdivideix a l'aire en moltes de més petites